Hogenkampsweg (Lochem), straat in het buitengebied van Almen, gemeente Lochem
 Hogenkampsweg (Zwolle), straat in Zwolle